Il singolare degli Internazionali d'Italia 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Muster era il detentore del titolo e ha battuto in finale Richard Krajicek 6–2, 6–4, 3–6, 6–3.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1996
ATP Tour 1996